Aycliffe Village – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Great Aycliffe – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Newton Aycliffe – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 School Aycliffe – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)